Slovo palec může mít několik významů:

 palec – první prst na končetinách savců
 palec (jednotka) – (inch, coul), stará jednotka pro měření délky
 palec (strojírenství) – výstupek, vačka, např. rozdělovače ve spalovacím motoru

příjmení osob
Milan Palec (1944–2013), český scénograf a divadelní pedagog

Související článek 
 paleček